

Accezioni comuni
 Botta – colpo portato al bersaglio valido che costituisce punteggio nella scherma

Geografia
 Botta – frazione di Sedrina in provincia di Bergamo

Persone
 Alberto Botta – politico italiano
 Antoniotto Botta Adorno – alto ufficiale dell'Impero asburgico
 Ascenzo Botta – pugile italiano
 Augusto De Giuli Botta – filosofo italiano
 Bergonzio Botta – tesoriere generale del Ducato di Milano
 Carlo Botta – storico e politico italiano
 Claudio Botta – scultore e pittore italiano
 Emil Botta – attore, poeta e prosatore rumeno
 Ester Botta – attrice italiana
 Gianfranco Botta – giornalista italiano
 Giuseppe Botta – politico italiano
 Giovanni Botta – politico italiano
 Gustavo Botta – traduttore e critico letterario italiano
 Leonardo Botta – attore italiano
 Lorenzo Cusani Visconti Botta Adorno – militare italiano, vice ammiraglio d'armata della Regia Marina
 Luca Botta – tenore italiano
 Marco Botta – politico italiano
 Mario Botta – architetto svizzero
 Paul Émile Botta – archeologo e storico italiano naturalizzato francese
 Roberto Botta – taekwondoka italiano
 Roman Botta – hockeista su ghiaccio italiano naturalizzato svizzero
 Rubén Botta – calciatore argentino
 Santiago García Botta – rugbista a 15 argentino
 Stefano Botta – calciatore italiano
 Tito Bottà – politico italiano
 Vincenzo Botta (1984) – giocatore di calcio a 5 italiano
 Vincenzo Botta (1818-1894) – accademico e politico piemontese, poi emigrato negli Stati Uniti d'America

Altro
 Botta – nobile famiglia di Cremona
 Botta Adorno – famiglia patrizia di Genova
 Casa dei Botta – edificio storico di Milano 
 Liceo classico Carlo Botta – liceo classico di Ivrea nella città metropolitana di Torino
 Palazzo Botta Adorno – edificio di Pavia
 Stazione di Clanezzo-Botta – stazione lungo la ferrovia della Valle Brembana, attiva fra il 1906 e il 1966
 Villa Botta Adorno - edificio di Torre d'Isola, provincia di Pavia

Altri progetti